Biundo ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Biundo (1892–1988), deutscher evangelischer Geistlicher und Historiker
 Pia Biundo (* 1959), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Antiquarin, siehe Pia Oberacker-Pilick
 Susanne Biundo-Stephan (* 1955), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin